Беатри́с Эди́т Ринг Фио́кки (; 23 сентября 1965, Франция) — французская актриса кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

Биография 
Беатрис Эдит Ринг Фиокки родилась 23 сентября 1965 года во Франции в семье вице-президента компании «United Artists». Изучала психологию.

Беатрис начала свою кинокарьеру в 1981 году и в итоге сыграла более чем в 10-ти фильмах и телесериалах; наиболее известна по ролям в таких фильмах как «Ужас кладбища» (1987), «Зомби 3» (1988) и «Любовный ритуал» (1989). В конце 1990-х годов Ринг начала снимать фильмы, писать к ним сценарии и продюсировать их. Позже начала карьеру графического дизайнера в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

В 1993—1996 годы Беатрис была замужем за Джованни Марради, от которого имеет одного ребёнка. Сейчас Ринг проживает в Лос-Анджелесе и работает клипмейкером.

Примечания

Ссылки 
 

Режиссёры видеоклипов Франции
Киноактрисы Франции